Ашимбек Алимбеков (; 1882 год, Семипалатинская область, Российская империя — 1950 год) — cтарший чабан колхоза «Аши-Су» Абралинского района Семипалатинской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Родился в 1882 году в крестьянской семье в Семипалатинской области (в советское время — территория Абыралинского района, сегодня — часть города Семей). С 1930 года работал чабаном в колхозе «Аши-Су» Абралинского района. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации возвратился в родной колхоз, где стал работать старшим чабаном.

За выдающиеся трудовые успехи удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года c вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Скончался в 1950 году.

Литература 
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Әлімбеков Әшімбек: б. 217.

Ссылки 
 Алимбеков А., Восточный Казахстан: известные имена